Csehország
Onšov, település a Pelhřimovi járásban
Onšov, település a Znojmói járásban